Râul Ugra poate avea următoarele semnificații:

Râuri în România 

 Râul Ugra - afluent al râului Trotuș

Râuri în Rusia 

 Râul Ugra - afluent al râului Oka

Dezambiguizare